Hulten (Gilze en Rijen), plaats in de gemeente Gilze en Rijen
 Hulten (Heusden), buurtschap in de gemeente Heusden